True crime, um gênero de livros, revistas, sites, filmes, programas de TV e podcasts de não-ficção.

 True Crime (1996), com Alicia Silverstone
 True Crime (1999), com Clint Eastwood
 True Crime (série de jogos eletrônicos):
True Crime: Streets of LA
True Crime: New York City
 True Crime (álbum), de Zeke